Il Rio (o Borro) del Lago è un borro della Toscana.

Il percorso 

Nasce dalle colline di Spazzavento e Malmantile, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel torrente Pesa, di cui è un affluente di destra. Il nome deriva da un antico mulino.

Affluenti

Affluenti di destra
 Rio di Gello

Il bacino del Rio del Lago 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Lago
Lago